Szumsk – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Dzierzgowo
 Szumsk – miasto na Ukrainie na Wołyniu, obwód tarnopolski, rejon szumski
 Szumsk - nieistniejąca wieś w rejonie żytomierskim
 Szumsk – miasteczko na Litwie, w rejonie mariampolskim
 Szumsk – miasteczko na Litwie, okręg wileński, Rejon wileński
 Szumsk – gmina w guberni suwalskiej, siedzibą był Szumsk
 Szumsk – gmina w województwie wileńskim, siedzibą był Szumsk
 Szumsk – gmina w województwie wołyńskim, siedzibą był Szumsk